Тайбао () — город на острове Тайвань, административный центр уезда Цзяи.

География 

Город находится в юго-западной части острова, на расстоянии приблизительно 10 километров к западу от Цзяи, на высоте 17 метров над уровнем моря.

Население 
По оценочным данным, на 2006 год численность населения города составляла 35 180 человек.
Динамика численности населения Тайбао по годам:

Транспорт 
Ближайший гражданский аэропорт находится в городе Цзяи. В городе расположена станция высокоскоростной железной дороги (THSR).

Примечания 

Города Тайваня